Coronado (celui qui est couronné en espagnol) peut faire référence à :

Patronymie 

 Carolina Coronado (1820-1911), auteure romantique espagnole
 Esteban Coronado (1832-1860), militaire mexicain
 Francisco Vásquez de Coronado (1510-1554), conquistador espagnol
 José Coronado (1957-), acteur espagnol
 Juan Vázquez de Coronado (1523-1565), conquistador espagnol
 Marta Coronado (1973-), danseuse espagnole de danse contemporaine
 Sergio Coronado (1970-), homme politique français
 Víctor Rivera Coronado (1968-), entraîneur péruvien de football

Toponymie 
 Îles Coronado, îles côtières mexicaines dans l'Océan Pacifique.
 Île Coronado, connue également sous le nom d'île Smith, une île côtière dans le nord du golfe de Californie, au Mexique 
 Volcan Coronado, un volcan sur l'île précédente 
 Coronado, une municipalité mexicaine de l'État de Chihuahua
 Coronado, une petite ville uruguayenne du département d'Artigas
 Coronado, petite ville et station balnéaire de Californie proche de San Diego
 ,  une paroisse civile de la municipalité de Trofa
 Naval Base Coronado (NBC), un ensemble de différentes installations de l'US Navy dans la région de San Diego, dont fait partie la NAB Colorado
 Forêt nationale de Coronado, une forêt américaine sur les États de l'Arizona et du Nouveau Mexique

Cinéma 
 , un film de Norman Z. McLeod, sorti en 1935;
 , un film de Claudio Fäh, sorti en 2003.

Avions 
 PB2Y Coronado, un hydravion américain de la Seconde Guerre mondiale
 Convair 990 Coronado, un avion de ligne américain des années 1960

Astronomie 
 Coronado est une marque d'instruments d'optique d'astronomie spécialisés dans l'observation du soleil et qui est une filiale de la société américaine Meade Instruments.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme